Analógno ima vsaj dva pomena:
 V tehniki pomeni analogno, da imamo zvezni, časovno kontinuiran signal, ki je po vrednosti sorazmeren neki fizikalni veličini. Na primer električna napetost je lahko analogna temperaturi. Nasproten pojem je digitalno.
 V splošnem pomeni analogno enako ali ustrezno nečemu. Kadar je nekaj enako lahko rečemo tudi, da tvori analogijo. Iz analogije lahko pridemo do spoznanja.